Angelo Conti – religioso italiano
 Angelo Conti – scrittore, storico dell'arte e filosofo italiano 
 Angelo Conti – scultore italiano
 Angelo Conti – motociclista italiano